Семнадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 23 ноября 1963 года по 8 марта 1964 года.

1-я группа

Предварительный этап

1-я зона 
Результат матча последнего тура «Труд» - СКА, проведённого в Ангарске 14 февраля (2:2), был опротестован (не засчитаны 2 забитые армейцами шайбы). Переигровка, назначенная на 22 февраля в Нижнем Тагиле перед намеченным там финальным турниром, не состоялась, вместо этого обе команды были допущены к участию в финале.

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

Финальный турнир 
Матчи прошли с 23 февраля по 8 марта на стадионе Уралвагонзавода и стадионе «Уралец» в Нижнем Тагиле. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Тимофеев («Темп»)
 Лучший защитник – Болеслав Воробьёв («Буревестник»)
 Лучший нападающий – Николай Новиков («Спутник») 
 Лучший бомбардир – Вацлав Лоскат («Труд») – 7 шайб
 Лучший молодой игрок – Лев Смирнов («Спутник»)
 Приз «За лучший матч финала» – СКА, «Буревестник» (за матч 2-го круга)

Дополнительный матч за 1-е место

Состав чемпионов 
Вячеслав Баженов, Валерий Михеев;
Пётр Галкин, Геннадий Ивачёв, Валентин Салпанов, Виктор Счус, Владимир Шашков;
Владимир Адаменко, Анатолий Бабаев, Геннадий Гурьевских, Михаил Константинов, Владимир Лобанов, Владимир Семёнов, Виктор Суряднов, Василий Тарасенко, Юрий Хвостунков (к), Владимир Яловой.
Старший тренер: Юрий Паньков.

2-я группа

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли со 1 по 15 февраля на стадионе «Спартак» в Благовещенске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Николай Кокшаров (СК ТОФ)
 Лучший защитник – Василий Бастерс («Энергия»)
 Лучший нападающий – Юрий Нестеров («Труд-2» Ангарск)
 Лучший снайпер – Александр Колосов («Труд-2» Ангарск) – 14 шайб

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона 
Перед последним матчем московская команда отставала от подольской на 2 очка, имея разницу шайб +76, против +94. Но победа над командой из Брянска со счётом 23-2 позволила «Комете» занять первое место.

6-я зона

7-я зона (Ленинградская область)

8-я зона (Свердловская область)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финал зоны

9-я зона (Челябинская область)

10-я зона (Московская область)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

3-я подгруппа

Турнир за 1-3 места

Дополнительный турнир

Дополнительный турнир

Дополнительный турнир

Финальный турнир 
Матчи прошли с 23 февраля по 8 марта на стадионах «Труд» и «Строитель» в Уфе. Кроме победителей зон также участвовала команда из Подольска, занявшая в 5-й зоне второе место.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1963-64 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.

Хоккей с шайбой